Los Patos o Tres Quebradas – vulcano tra Argentina e Cile
Los Patos – comune della Repubblica Dominicana